L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dušan Lajović remporte l'épreuve en simple, Robin Haase et Philipp Oswald celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, du Hongrois Márton Fucsovics et du Tunisien Malek Jaziri. Ils sont respectivement remplacés par Stefano Travaglia, Facundo Bagnis et Pedro Sousa.

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre Marco Cecchinato est battu d'entrée par le  mondial Aljaž Bedene. L'Italien quitte le top 60 à l'issue du tournoi.

Le Croate et invité du tournoi Nino Serdarušić () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour le qualifié Marco Trungelliti. L'Italien Stefano Travaglia () atteint, quant à lui, pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi ATP, tout comme son compatriote Salvatore Caruso.

Issu des qualifications, le Hongrois Attila Balázs () se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP après avoir signé la plus belle victoire de sa carrière contre le  mondial Laslo Djere en demi-finale.

Lauréats 
Dušan Lajović remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale le qualifié Attila Balázs.

En double, Robin Haase et Philipp Oswald décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Jürgen Melzer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Umag
Sport en Croatie en 2019
Tennis en juillet 2019